Agua signifie « eau » en espagnol.

Toponyme 
 Agua de Pau (ou Fogo), stratovolcan situé au centre de l'île São Miguel dans l'archipel des Açores ;
 Volcán de Agua, stratovolcan du Guatemala ;
 Agua Fria National Monument, monument national des États-Unis dans l'État de l'Arizona.

Autres 
 Agua de Annique, groupe de musique néerlandais ;
 Agua de Valencia, un cocktail.
 Agua, un film franco-argentin de Verónica Chen sorti en 2006.

Voir aussi